Une clochette, qui signifie dans la langue courante une petite cloche, peut désigner :
 clochette, petite cloche utilisée dans la messe de rite catholique.
 clochette, fromage de la région Nouvelle-Aquitaine.
 Clochette, bière ambrée de 7,5°, brassée artisanalement en Belgique.
 clochette des bois, nom donné à plusieurs plantes à fleurs telles que le muguet de mai et le narcisse jaune.
 clochette éolienne, objet traditionnel de décoration au Japon appelé fūrin en japonais.

Arts et lettres

Cinéma et télévision 
 La Fée Clochette en France, ou Clochette au Québec (Tinker Bell), film d'animation des studios Disney sorti en 2008.
 Clochette et la Pierre de lune en France, ou Clochette et le trésor perdu au Québec (Tinker Bell and the Lost Treasure), film d'animation des studios Disney sorti en 2009.
 Clochette et l'Expédition féerique, ou Clochette et les fées à la rescousse au Québec (Tinker Bell and the Great Fairy Rescue), film d'animation des studios Disney sorti en 2010.
 Clochette et le Secret des fées, ou Le Secret des ailes magiques au Québec (Secret of Wings), film d'animation des studios Disney sorti en 2012.
 Clochette et la Fée pirate en France, ou La Fée pirate au Québec (The Pirate Fairy), film d'animation des studios Disney sorti le 
Clochette et la Créature légendaire, film d'animation des studios Disneysorti en 2014

Littérature 
 Clochette, nouvelle de Guy de Maupassant (1886).
 La Fée Clochette, personnage du roman Peter Pan, de J. M. Barrie.

Musique 
 Air des clochettes, air de l'opéra Lakmé de Léo Delibes.
 Un instrument proche du grelot

Autres 
 La clochette, monnaie fictive utilisée dans les jeux vidéo de la série Animal Crossing.
 La Clochette, une revue musicale lyonnaise publiée de 1844 à 1846.

Voir aussi 
 Cloche